Land (geografie), een regio of natie met een eigen cultuur en tradities, zoals Engeland, Schotland of de Lage Landen;
 Lijst van landen van de wereld;
 Het territorium van één staat;
 land (bestuursvorm), een feodale bestuursvorm;
 Land (economie), een economische term;
 Duitse deelstaat (Land/Bundesland);
 Oostenrijkse deelstaat (Bundesland);
 Landbouwgrond, gebied bestemd voor agrarisch gebruik;
 Platteland, land buiten het verstedelijkte gebied;
 Vasteland, gebied van het aardoppervlak dat geen deel uitmaakt van een meer, zee of oceaan;
 Land (2021), Amerikaanse film uit 2021.

Personen met de achternaam Land
 Edwin Herbert Land (1909-1991), Amerikaans natuurkundige en ondernemer;
 Greg Land (ca. 1965), Amerikaans striptekenaar;
 Harold Land (1928-2001), Amerikaans tenorsaxofonist;
 Jan Pieter Nicolaas Land (1834-1897), Nederlands oriëntalist;
 Nicolaas Karel Frederik Land (1840-1903), Nederlands jurist;
 Simon Taco Land (1845-1894), Nederlands politicus;
 Sipke van der Land (1937), Nederlands predikant, schrijver en tv-presentator;
 Tonnis Klaas Land (1810-1869), Nederlandse burgemeester.

Zie ook
 Landen (doorverwijspagina)
 Lijst van landen in 

Geografie
Engelse achternaam
Nederlandse of Vlaamse achternaam